Anguis puede referirse a:

Anguis por Anguix, municipio de la provincia de Burgos.
Anguis (género), género de reptiles de la familia Anguidae.